Александр Кожин:
 Кожин, Александр Иванович — русский картограф XVIII века.
 Кожин, Александр Никитович (1919—2012) — советский и российский лингвист, профессор МПГУ, заслуженный деятель науки РФ (2002).
 Кожин, Александр Олегович (род. 1957) — российский общественный деятель, историк, коллекционер.